Hufeisen bezeichnet:
 Hufeisen, Eisen zum Schutz von Pferdehufen
 Kleines Hufeisen und Großes Hufeisen, Motivationsabzeichen für Reitschüler
 Hufeisen (Heraldik), gemeine Figur in der Heraldik 
 Hufeisen (Leipzig), ehemaliges Wohnhaus in Leipzig
 Hufeisen (Höhenzug), bei Jena mit dem Jenzig
 Hufeisen-Waldhaus, Ortsteil von Pegnitz
 Wahrheitsfunktionale Implikation, Junktor in der Logik, der für die materiale Implikation steht
 Operation Hufeisen, angeblicher militärstrategischer Operationsplan der serbisch-jugoslawischen Regierung zur systematischen Vertreibung der Kosovo-Albaner 

Hufeisen ist der Familienname folgender Personen:
 Hans-Jürgen Hufeisen (* 1954), deutscher Blockflötist und Komponist

Siehe auch:
Fichtelgebirgs-Hufeisen
Hufeisen-Azurjungfer
Hufeisen-Abbildung
Hufeisen-Ragwurz
Hufeisen-Riff
Hufeisenschema (Hufeisentheorie)
Hufeisensiedlung
Kuheisen
Legende vom Hufeisen